Светлый Луч — название населённых пунктов.

Россия 
 Светлый Луч — посёлок в Жирятинском районе Брянской области.
 Светлый Луч — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Светлый Луч — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Светлый Луч — посёлок в Красноярском районе Самарской области.
 Светлый Луч — деревня в Калязинском районе Тверской области.

Украина 
 Светлый Луч — село в Старобешевском районе Донецкой области.